Ciri peut désigner :
 Ciri, un personnage de fiction appartenant à l'univers The Witcher.

CIRI est un sigle qui peut désigner :
 Comité interministériel de restructuration industrielle, un organisme interministériel français qui a pour mission d’aider les entreprises en difficulté.